Ульгэ́р:

 Ульгэр — народное сказание в жанре героико-исторического эпоса у монголов и бурят.
 «Ульгэр» — Бурятский государственный республиканский театр кукол в Улан-Удэ.